Los términos Casandra o Cassandra pueden hacer referencia a:

 Casandra, personaje mitológico.
 Casandra, nombre propio.
 Casandra, obra de teatro.
 Cassandra Alexandra, personaje ficticio de la saga de videojuegos de lucha Soulcalibur.
 Cassandra, género botánico.
 Apache Cassandra, software de base de datos de Apache.
 Caso Cassandra, caso judicial español.